Мохамед Файруз Фаузи (родился 24 октября 1982 в Куала-Лумпуре) — малайзийский автогонщик.

Карьера 
Фаузи начал выступать в картинге в 1994 году. Перешёл в Британскую Формулу-Форд в начале сезона 1999. Он перешёл в Британскую Формулу-Рено в 2000, после ушёл в Британскую Формулу-3 в 2002.

В 2003 он стал выступать за SYR and Promatecme. В 2005 Фаузи перешёл в GP2, став одним из первых азиатов в этом чемпионате. Он не заработал очков, но продолжил выступать в серии в 2006 и также не набрал очков. Также он стал одним из пилотов команды Малайзии (вместе с Алексом Йонгом) в серии А1 Гран-при.

Фаузи был подтверждён в качестве тест и запасного пилота Spyker на сезон  года, и участвовал в Мировой Серии Рено за Cram Competition.

Он вернулся в GP2 для участия в сезоне 2008 GP2 Asia за Super Nova. Так же он принимал участие в сезоне 2008 Мировой Серии Рено.

Результаты

Гоночная карьера 

 (1) = Командный зачёт.

Результаты выступлений в GP2

Результаты выступлений в GP2 Asia

Пятничные заезды в Формуле-1

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Автогонщики Малайзии
Пилоты А1 Гран-при
Пилоты GP2 из Малайзии
Пилоты Британской Формулы-Рено
Пилоты Британской Формулы-3
Пилоты Формулы-Форд
Пилоты Формулы-Рено 3.5